Pajala kan syfta på:

Pajala kommun – en kommun i Norrbottens län 1971–
Pajala – en tätort i Pajala kommun
 Pajala socken – en  socken i Norrbotten
Pajala landskommun – en tidigare kommun i Norrbottens län 1863–1951
Pajala församling – en församling i Norra Norrbottens kontrakt i Luleå stift
Pajala kyrka – kyrkobyggnad i Pajala församling
 Pajala distrikt – ett distrikt i Pajala kommun och Norrbottens län 2016–
Pajala IF – idrottsförening i Sverige

Personer
Magdalena Pajala (1988–), svensk längdskidåkerska